Brandon Allen – giocatore di baseball statunitense
 Brandon Allen – giocatore di football americano statunitense